Birgit je ženské křestní jméno keltského původu. Vykládá se jako "silná,mocná". Další variantou jména jsou Birgita nebo Berit.

Podle českého kalendáře má svátek 21. října.

Birgit v jiných jazycích 
 Švédsky: Birgitta
 Německy: Birgit nebo Birgitta
 Norsky: Berit, Birgitte, Brigitte, Gitte,

Externí odkazy 
 

Ženská jména
Jména skandinávského původu